Die Europawahl in Bulgarien 2014 fand am 25. Mai 2014 als Teil der Europawahl 2014 statt. In Bulgarien wurden 17 der 751 Mandate im Europäischen Parlament vergeben.

Parteien 
Zur Wahl traten 20 Parteien bzw. Parteienkoalitionen sowie fünf Einzelkandidaten an. Folgende Parteien waren zum Zeitpunkt der Wahl im nationalen oder im Europaparlament vertreten oder werden in den Wahlumfragen genannt:

 Folgende weitere Parteien traten an
 Bulgarische Linke (BL, Mitglied der Europäische Linke)
 BASTA – Bulgaren für Alternativen zu Angst, Totalitarismus und Apathie (Abspaltung der GERB)
 Partei der Grünen
 Bulgarische nationale patriotische Partei
 Grüne (Mitglied der Europäischen Grünen Partei)
 Nationalistische Partei Bulgariens
 Vox Populi (Glas naroden)
 Christlichdemokratische Partei Bulgariens
 Union der Kommunisten in Bulgarien (Mitglied der INITIATIVE)
 Bulgarische Kommunistische Partei (Mitglied der INITIATIVE)
 Unabhängige Kandidaten waren
 Nikolay Yovev
 Yanaki Ganchev
 Viktor Papazov
 Evgeniya Baneva
 Rumyana Valcheva-Vinsenti

Die zugelassenen Parteien und Kandidaten wurden am 22. April 2014 bekanntgegeben.

Ergebnis

Siehe auch 
 Wahlen in Bulgarien

Weblinks 
 Bulgarische Wahlkommission

Einzelnachweise 

2014
Bulgarien
Bulgarische Geschichte (21. Jahrhundert)